Bende bezeichnet:

 den Markennamen des ehemaligen chinesischen Automobilherstellers Qingyuan Yuejiang Mini Vehicles

Bende ist der Vorname von:
 Bende Bendsen, nordfriesischer Dichter

Bende ist der Familienname folgender Personen:
 Imrich Bende (1824–1911), ungarischer Bischof

Bende ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bende (Abia), Local Government Area in Nigeria